Константин Моисеевич (Коснятин Мосеовиц; ум. 1119) — новгородский посадник в 1118—1119 годах.

Посадничество 
Новгородским посадником Константин Моисеевич стал после смерти Дмитра Завидича в 1118 году. Однако в следующем году он умер. После его смерти пришлось приглашать в посадники Бориса из Киева. Были найдены две актовые печати, принадлежавшие, как предполагается, посаднику Константину Моисеевичу. На обеих изображение св. Константина в короне без нимба. Среди них лишь одна имеет разборчивую надпись: «Господи поможи рабу твоему».

Примечания

Литература 
 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X—XV вв. — : Наука, 1970. — Т. I. — 326 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — : Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники